Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, biblioteca digital de cultura hispànica creada per la Universitat d'Alacant
 Borsa de Valors de Cap Verd, principal mercat de valors de Cap Verd
 Bolsa de Valores de Colombia, principal mercat de valors de Colòmbia
 Borsa de Valors de Caracas, principal mercat de valors de Veneçuela
 BV Cloppenburg (de seu nom en alemany Ballspielverein Cloppenburg), club de futbol de Cloppenburg (Alemanya)
 BVC també és el codi IATA de l'Aeroport Internacional Aristides Pereira, aeroport situat a l'illa de Boa Vista (Cap Verd)